Enver Ismaïlov (1955-), musicien ukrainien ;
 Hamid Ismaïlov (1954-), écrivain ouzbek ;
 Marat Izmaïlov (1982-), joueur russe de football ;
 Salambek Ismaïlov, homme politique russe ;
 Telman Ismailov (1956-), chef d'entreprise azeri.

Patronyme russe